East Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 East Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent